La palabra Borjomi puede hacer referencia a:

 Bordzhomi, localidad de la región de Samtsje-Yavajeti en Georgia;
 Borjomi, marca de agua mineral originaria de los manantiales de Bordshomi (Georgia).